Cumulo (dal latino comulus) sta ad indicare generalmente un mucchio confuso, disordinato; in senso più figurativo può indicare un grande numero o quantità. 

Cumulo, inoltre, può assumere diversi significati:

Cumulo delle cariche: attribuzione ad uno stesso individuo di più uffici diversi
Cumulo: nelle saline, è un mucchio di sale a base rettangolare allungata e a sezione trasversale di solito triangolare
Cumulo (economia): sistema di relazioni tra regole doganali di istituzioni diverse, che regola il conferimento, il mantenimento o la revoca di un certificato di origine ad un bene importato e successivamente riesportato
Cumulo (nube) o Cumulus: in meteorologia, è una nube a piccolo o medio sviluppo verticale, che ha base piatta o convessa a seconda dello sviluppo verticale
Cumulo (vulcano): un tipo di vulcano in cui una massa di lava solida a forma di cupola fuoriesce dal condotto vulcanico.
Nel diritto, cumulo può indicare:
Cumulo soggettivo di cause: situazione che si verifica quando da o contro più persone sono proposte cause connesse per oggetto o per titolo.
Cumulo obiettivo di cause: situazione giuridica che consiste nella presentazione, nello stesso processo, di più domande contro la stessa parte
Cumulo di pene: vedi cumulo giuridico

Altri  progetti